Peristichia är ett släkte av snäckor. Peristichia ingår i familjen Pyramidellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Peristichia